Bird Road steht für:

 Bird Road (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Florida State Road 976, State road in Florida, Vereinigte Staaten